Andaki může být:

 Andaki (průsmyk) – průsmyk v pohoří Velký Kavkaz mezi historickými zeměmi Chevi a Tušetie
 Andaki (řeka) – pravý přítok Argunu v historické zemi Chevsuretii v Gruzii
 Andaki (sídlo) – horská vesnice v údolí řeky Andaki v Gruzii